Ухналёв — русская фамилия. 
 Ухналёв, Евгений Ильич (1931—2015) — российский художник.
 Ухналёв, Олег Яковлевич (1946—2005) — советский и российский эстрадный певец.